Иерба Санта има више значења:

 Иерба Санта (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Иерба Санта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Иерба Санта (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Иерба Санта (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иерба Санта (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иерба Санта (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иерба Санта (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иерба Санта (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику